Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Craig Wittus 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Kim Warwick (secondo turno)
 Dominique Bedel (secondo turno)
 Van Winitsky (primo turno)
 Phil Dent (quarti di finale)

 Robert Van't Hof (quarti di finale)
 Tim Wilkison (semifinali)
 Pat Du Pré (secondo turno)
 Guy Forget (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1982